Аре́с или Аре́й (, микен. a-re) — в древнегреческой мифологии — бог войны. Входит в состав двенадцати олимпийских богов, сын Зевса и Геры.

В отличие от Афины Паллады — богини честной и справедливой войны, — Арес, отличаясь вероломством и хитростью, предпочитал войну коварную и кровавую, войну ради самой войны. В произведениях Гомера можно встретить отождествление Ареса с войной и смертоносным оружием. Спутницы Ареса — богиня раздора Эрида и кровожадная Энио. Его кони, дети одной из эриний и Борея, носили имена: Пламя, Шум, Ужас, Блеск. Атрибутами бога считались собаки, коршун, горящий факел и копьё.

Изображался Арес обычно в виде могучего и зрелого воина в доспехах с мечом в руке и шлемом на голове.

В римской мифологии ему соответствует Марс.

Происхождение 
Первоначально считалось, что Гера родила Ареса от прикосновения к волшебному цветку. В более поздних мифах Арес выступал как сын Зевса, который называл его самым ненавистным из всех богов и утверждал, что не будь Арес его родным сыном, он бы давно отправил его в Тартар, туда, где томятся потомки небесного бога Урана.

Имеются свидетельства о его негреческом, фракийском происхождении. Софокл называет его рождённым во Фракии. Арес упоминается с микенской эпохи; имя существовавшего в то же время бога войны Эниалия позже стало эпитетом Ареса.

Характеристики 
В античной литературе можно встретить упоминания о том, что Арес был любовником самой красивой из богинь — Афродиты, иногда даже называются дети, которые были рождены от этого союза: Эрот, Антерос, Гармония, Гимерос, Фобос (страх) и Деймос (ужас). Из-за своих отрицательных качеств Арес с большим трудом утвердился среди остальных олимпийских богов, поэтому в его образе явственно прослеживаются следы напластования различных эпох.

Некогда в течение 13 месяцев (лунного года) заточён в медной амфоре, либо в глиняном чане. Его пленили на время Алоады. Сам Арес освободил захваченного в плен Сизифом бога смерти Танатоса.

Арес был возлюбленным богини Афродиты. Об их любви и нарушении Афродитой супружеской верности очень часто упоминается в античной мифологии.

В битве за Пилос был ранен Гераклом. Также Геракл ранил его, когда убил Кикна.

Арес участвовал в Троянской войне на стороне троянцев и был побеждён Афиной.

Сын финикийского царя Агенора Кадм, основавший Фивы в Беотии, убил посвящённого Аресу дракона.

Потомство Ареса 
От союза Ареса и Афродиты родились Эрот (любовь), Антерос (страсть, ненависть), Пофос (бог любовной тоски), Фобос (страх), Деймос (ужас) и Гармония, а также Гимерос.

Также его дочерью была Энио.

Потомство:
 Алкиппа. От Агравлы.
 Алкон.
 Амазонки. От нимфы Гармонии или Афродиты.
 Аскалаф и Иалмен. От Астиохи.
 Аэроп. От Аэропы. Мифический царь Тегеатиды (версия).
 Бистон и Диомед фракиец. От Кирены.
 Дракон в Фивах, убитый Кадмом. От эринии Тильфосы.
 Дриант из Калидона.
 Дриант фракиец.
 Евен, Мол, Пилос и Фестий. От Демоники или Демодики.
 Иксион (версия).
 Ипполита (она же Антиопа) и Пенфесилея. От Отреры.
 Ифит и Токсей. От Антиохи (версия).
 Кикн. От Пирены или Пелопии.
 Лик. Царь Ливии.
 Ликаон (неясно).
 Ликург фракиец (версия).
 Меланипп. От Тритии.
 Мелеагр. От Алфеи.
 Мерион (версия).
 Миний (версия).
 Нис мегарец (версия).
 Оксил. От Протогении.
 Парфенопей. От Аталанты (версия).
 Порфаон (версия).
 Ромул и Рем. От Сильвии или Эмилии.
 Терей. От Бистониды.
 Тидей. От Перибеи.
 Титаресий.
 Фавн (версия).
 Флегий. От Дотиды или Хрисы.
 Фракс.
 Фрасса. От Терины.
 Халиб.
 Эагр (версия).
 Эномай. От Астерии (она же Стеропа или Астеропа) или Гарпины}.
 Эрифион (Евритион).
 некий сын (лакуна в рукописи Гигина). От Леодоки.

Его дети: (от неизвестных матерей) Меланиппа.

Сватался к Персефоне. Его возлюбленной была Эос.

Убитые Аресом 
Адонис
Галиррофий
Мимант(гигант)
Пелор(гигант)
Перифант(сын Охесия)

Окружение Ареса 
Спутницами Ареса были богиня раздора Эрида и кровожадная Энио.

Пироэйс — название звезды Ареса (планеты Марс). Названа так от страстной любви Ареса к Афродите.

Эпитеты и отождествления Ареса 
 Гермес. В микенскую эпоху эпитет Ареса: e-ma-a2 a-re-ja (Гермес Арес).
 Кандаон. Также имя Ареса.
 Мамерт. Эпитет Ареса.
 Эниалий (Арес Эниалий). Эпитет Ареса.

Ареса отождествляют с италийским (римским) Марсом.

В Кармании Аресу приносили в жертву ослов. Когда бежал в Египет, превратился в рыбу лепидот. Ему поклонялись в Египте (отождествлялся с Гором).

В литературе и искусстве 
Ему посвящены VIII гимн Гомера и LXV орфический гимн.

Примечания

Литература 
 
 
 

Древнегреческие боги
Боги войны
Боги по алфавиту
Двенадцать богов Олимпа
Зевс
Гера
Боги планеты Марс